Livaković ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Livaković (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Nada Gačešić-Livaković (* 1951), kroatische Schauspielerin